

Cinema 
 Identità (Identity) – film del 2003 diretto da James Mangold

Musica 
 Identity – singolo degli X-Ray Spex del 1978
 Identity – album degli Zee del 1984
 Identity – album dei 3T del 2004
 Identity – album di BoA del 2010
 Identity – singolo di Grandson del 2020
 ID.Entity – album dei Riverside del 2023

Televisione 
 Identity – format televisivo, base del programma italiano Soliti ignoti
 Identity – programma televisivo del 2009 condotto da Josh Shipp